Il doppio del Waldbaum's Hamlet Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cyril Suk e Daniel Vacek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Luke Jensen e Murphy Jensen hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Hendrik Dreekmann e Aleksandr Volkov.

Teste di serie
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (semifinali)
 Martin Damm /  Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Vince Spadea /  Jeff Tarango (primo turno)
 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 1996
ATP Tour 1996